Gli europei (The Europeans) – romanzo di Henry James del 1878
 Gli europei (The Europeans) – film del 1979 diretto da James Ivory 
 The Europeans – gruppo musicale britannico